Columbia City peut désigner :

 Columbia City, ville de l'Indiana ;
 Columbia City, ville de l'Oregon.